Уитиупан има више значења:

 Општина Уитиупан (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Уитиупан (Уитиупан, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику